Plaatsen:
 Laak (stadsdeel van Den Haag), een stadsdeel in de Nederlandse stad Den Haag
 Laak (België), een gehucht in Houthalen in België
 Ohé en Laak, in Nederland
 Laak (Leudal), in Nederland
 Laak (Gelderland), in Nederland
 Laak (Neder-Saksen), in Duitsland
 Laak (Karinthië), in Oostenrijk
 Laak (Davao de Oro), in de Filipijnen
 De Laak (Eindhoven), een wijk in het stadsdeel Tongelre in de Nederlands stad Eindhoven

 oppervlaktewater:
 Laak (veenstroom in Den Haag)
 Laak (Zederik), een riviertje in de gemeente Zederik
 De Laak in Montferland
 Laak (Eemvallei), grensriviertje tussen Nijkerk en Amersfoort
 Laak (Demer), een aftakking van de Demer
 De Zwarte Laak, een oude naam voor de Zwarte Beek, een zijrivier van de Demer
 Kleine en Grote Laak, twee riviertjes in Laakdal, zijrivieren van de Grote Nete

 Laak als achternaam: 
 Jan ter Laak (theoloog) (1938-2009), Nederlands vredesactivist
 Jan ter Laak (naamkundige) (1950-2006), Nederlands naamkundige en wiskundige
 Koen van de Laak (1982), Nederlands voetballer